Opala bezeichnet:

 Marian Opala (1921–2010), hoher US-amerikanischer Richter polnischer Abstammung

 Chevrolet Opala, Mittelklassewagen aus brasilianischer Produktion
 Opala (Vulkan), Schichtvulkan auf Kamtschatka